Andreas Scherer (ur. 21 września 1970) – niemiecki skoczek narciarski, przed zjednoczeniem kraju reprezentujący RFN. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, kiedy zajął 42. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Startował na mistrzostwach świata w Falun, ale bez sukcesów. Zajął 17. miejsce w 41. Turnieju Czterech Skoczni.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1988/1989: -
 sezon 1989/1990: -
 sezon 1990/1991: -
 sezon 1991/1992: 47
 sezon 1992/1993: 42
 sezon 1993/1994: -
 sezon 1994/1995: 48

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994/1995: 21

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1993 Falun (SWE) – 29. miejsce (normalna skocznia)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1970